Dubovac je lahko:

 Dubovac, otoček pri polotoku Pelješcu na Hrvaškem
 Dubovac, grad pri Karlovcu na Hrvaškem
 Dubovac, Kovin (Srbija)
 Dubovac, Hrvaška